Буревестники:

Буревестниковые — семейство новонёбных птиц из отряда буревестникообразных.
Буревестники  — пилотажная группа ВВС США.

См. также